Die Colgate Series Championships 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Landover, Maryland. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 2. bis 7. Januar 1980 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Landover (Maryland)